

Wydarzenia 
 Przypuszczalny początek panowania Saula nad Izraelem i Judeą.
 Koniec okresu obejmowania funkcji sędziego i proroka.

XI wiek p.n.e.